Mata Hari (1876-1917) est une danseuse et courtisane hollandaise fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Elle a inspiré :

Cinéma 
 Mata Hari, die rote Tänzerin, film allemand réalisé par Friedrich Fehér avec Magda Sonja, sorti en 1927 ;
 Mata Hari, film américain réalisé par George Fitzmaurice avec Greta Garbo, sorti en 1931 ;
 Mata Hari, agent H 21, film franco-italien réalisé par Jean-Louis Richard avec Jeanne Moreau, sorti en 1964 ;
 Mata Hari, film américain réalisé par Curtis Harrington avec Sylvia Kristel, sorti en 1985.

Télévision 
 Mata Hari, la vraie histoire, téléfilm français réalisé par Alain Tasma avec Maruschka Detmers, diffusé en 2002 ;
 Mata Hari, mini-série réalisée par Dennis Berry et diffusée en 2016 et 2017.

Musique 
 Mata Hari, chanson d'Anne-Karine Strøm sortie en 1976 ;
 Mata Hari, chanson d'Efendi sortie en 2021.

Jeu vidéo 
 Mata Hari, jeu vidéo développé par Cranberry Production, sorti en 2008.

Autres 
 Matahari, chaîne de grands magasins indonésienne.